Vojnić je lahko:
 Vojnić Sinjski (Hrvaška)
 Vojnić-breg (Hrvaška)
 Vojnić (Hrvaška) 
 Dragomir Vojnić (*1924), hrvaški ekonomist in akademik
 Blaško Vojnić Hajduk (1911—1983), hrvaški vojvodinski novinar, pisatelj, bibliograf

Glej tudi
 priimek Vojnović